Министерство минеральных ресурсов Сьерра-Леоне несёт ответственность за управление полезными ископаемыми.

Отделы 
Администрация
Горнорудный отдел
Геологический отдел

Другие ведомства 
Консультативный совет по полезным ископаемым
Госагентство по золоту и алмазам
Отделение по геологическим изысканиям

Ссылки 
 Официальный сайт

Государственное устройство Сьерра-Леоне
Сь